Mulzer ist der Nachname folgender Personen:

 Adam Joseph von Mulzer (1772–1831), Direktor der Grafschaft Wetzlar, bayerischer Generalkommissar und Regierungspräsident des Unterdonaukreises
 Erich Mulzer (1929–2005), deutscher Gymnasialprofessor und Vorsitzender der Altstadtfreunde Nürnberg
 Hubert Mulzer (* 1944), deutscher Schauspieler
 Ignaz Mulzer (1726–1772), deutscher Jesuit und Kirchenrechtler
 Johann Mulzer (* 1944), deutscher organischer Chemiker
 Karl von Mulzer (1805–1875), bayerischer Verwaltungsjurist und Politiker
 Martin Mulzer (* 1961), deutscher katholischer Theologe 
 Max von Mulzer (1893–1916), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, Ritter und Ordensträger
 Paul Mulzer (1880–1947), deutscher Dermatologe und Professor an der Universität Hamburg